Бабени има више значења:

 Бабени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бабени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Бабени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Бабени (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији
 Општина Бабени (Валча), општина у округу Валча у Румунији